Okręty US Navy o nazwie USS "Kensington":

 Pierwszy "Kensington" był drewnianym okrętem żaglowym zakupionym przez US Navy by być użytym w ramach Stone Fleet.
 Drugi "Kensington" był parowcem używanym w czasie wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1862-1865.

Kensington